A 2007-es MotoGP ausztrál nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik versenye. A versenyt Phillip Islanden rendezték október 14-én.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Források

 

Ausztral
Motorversenyzés Ausztráliában